A54, A 54 oder A-54 steht für folgende Straßen:
 Autobahn 54 (Belgien)
 Autoroute A54 in Frankreich
 Autostrada A54 in Italien
 Autovía A-54 in Spanien
 Bundesautobahn 54 in Deutschland
 A54 road in England

A-54 steht außerdem für:
 Paul Thümmel, Deckname des deutschen Doppelagenten 

A54